Vistahermosa club de golf es un campo de golf situado en El Puerto de Santa María (Andalucía, España).

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial

Clubes y campos de golf de España
El Puerto de Santa María